Osoby o tym nazwisku:
 Damien Hirst – angielski artysta awangardowy
 David Hirst (strona ujednoznaczniająca)
 Edmund Hirst – brytyjski chemik
 Michael Hirst – angielski scenarzysta

Inne:
 Hirst – osada w Anglii, w Northumberland
 (3172) Hirst – planetoida z pasa głównego asteroid